Ernst Klee (1942-2013), escriptor i historiador alemany
 Paul Klee (1879-1940), pintor suís